Тази статия представя първенството на България по футбол през сезон 1948/49 г..
Образувана е Републиканска футболна дивизия, състояща се от 10 отбора, от които 5 от София. При определяне на участниците са взети резултатите от регионалните състезания през сезон 1947/48 година.
Всички отбори играят по два мача помежду си с разменено домакинство. За победа се присъждат две точки, за равенство – една, за загуба нула точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение. Последно класиралият се отбор отпада директно във второто ниво – „Междузонова футболна дивизия“, а на негово място влиза нейния победител. Класиралите се на 7, 8 и 9 място играят плейоф, съответно с класиралте се на 4, 3 и 2 място в Междузоновата футболна дивизия.

Първо ниво – Републиканска футболна дивизия 

 1. ЦДНВ започва първенството като Септември при ЦДВ, но на полусезона Септември се отделя и отборът се преименува на Централен Дом на Народната Войска;
 2. Ботев при ДНВ започва първенството като ТВП;
 3. Славия (Пловдив) носи името Славия-Ченгелов до полусезона;
 4. град Дупница е преименуван на Станке Димитров през лятото на 1949 г.;
 5. Започва като Бенковски-Спортист. Малко след старта се преименува на Бенковски;
 6. Започва като Любислав. На полусезона се слива с Ударник и формира Ботев (Бургас).

Голмайстори на първенството

Второ ниво 
Първенството във Втората републиканска група се провежда на два етапа. В първия етап отборите са разделени в шест зони, в някои от които има по две или три групи. Победителите в групите излъчват първенец на зоната. Шестте отбора плюс Септември (София) участват във втория етап, където образуват седемчленна зонова дивизия. Заелият първо място получава право да се състезава в елитната група, следващите три тима играят квалификации с тези, завършили 7, 8 и 9-о място в Първа дивизия.

Първи етап

Втори етап – междузонов турнир за влизане в „А“ РФГ 
 Образува се група от победителите на спортните зони. Играят се два мача по системата всеки срещу всеки. Първият отбор влиза директно в „А“ РФГ, а втория, третия и четвъртия срещу завършилите на последните места в „А“ РФГ.

Плейофи 

 От „А“ РФГ отпадат: Ботев (Бургас) (директно) и Бенковски (Видин) (след плейоф); Марек (Ст. Димитров) и Славия (Пловдив) запазват мястото си в групата
 В групата влизат: Септември (Плевен) и Ботев (Пловдив)

Шампион на България 
Левски (София):

Апостол Соколов, Спас Андреев, Стефан Методиев(капитан), К. Георгиев, Амедео Клева, Драган Георгиев, Борислав Цветков, Георги Пачеджиев, Васил Спасов, Георги Кардашев, Йордан Томов, Иван Димчев, Любомир Хранов, Арсен Димитров, Д. Дойчинов, Ат. Динев, Ан. Петров, П. Москов. Треньор: Режо Шомлай(Унгария).

Източници 
 Bulgarian-Football.com

4